Escudo de Salta puede referirse a:

  Escudo de la ciudad de Salta.
  Escudo de la Provincia de Salta.